Dan Finch foi baterista do Savage Grace, banda de Power/Speed Metal de Los Angeles. Participou da formação inicial do grupo em 1981. Gravou com a banda o álbum "The Dominatress" e "Master Of Desguise". Deixou o grupo em 1985, sendo substituido por Mark Marcum.

Bateristas dos Estados Unidos